Z-Jolle bezeichnet

 die 10qm-Wanderjolle, die ein kleines z im Segel führt
 die 20qm-Rennjolle, die klassische Z-Jolle, die ein großes Z im Segel führt